Die Walter Seitz GmbH & Co. KG, mit Sitz in Kempten (Allgäu), ist ein Automobilhändler der Marken Audi, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen, Cupra und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Das Autohaus Seitz ist im Allgäu und Teilen Mittel- und Oberschwabens tätig.

Unternehmensgeschichte 

Das Unternehmen basiert auf einer 1928 gegründeten Werkstatt mit Shell-Tankstelle in Isny. Wenige Jahre später nahm der Eigentümer Eugen Steinhilber den Fahrzeugverkauf auf. Im Programm waren die Marken Horch, DKW, Audi, Adler und Büssing. 20 Jahre später bekam das Autohaus eine Handelslizenz für Volkswagen-Fahrzeuge. 1950 wurde die Niederlassung in Kempten eröffnet. In den folgenden Jahrzehnten übernahm Walter Seitz weitere Konkurrenten und nahm auch weitere Fahrzeugmarken ins Angebot auf.

1978 verstarb der Unternehmensgründer Walter Seitz, der Sohn Jörg Seitz übernahm die Geschäfte. 2001 fusionierte Auto Abt (Audi) mit Seitz Kempten (Volkswagen). 2004 wurde diese Verflechtung (Seitz + Abt GmbH) aufgelöst, die Unternehmer konzentrieren sich seitdem auf die Seitz-Zentren.

Standorte 
 Augsburg
 Isny im Allgäu
 Kaufbeuren
 Kempten
 Leutkirch im Allgäu
 Lindau (Bodensee)
 Lindenberg im Allgäu
 Memmingen
 Sonthofen
 Wangen im Allgäu
 Oberstdorf
 Immenstadt
 Ravensburg
 Weingarten

Der Standort Obergünzburg wurde vollständig aufgegeben. In Immenstadt werden mittlerweile nur noch Gebrauchtfahrzeuge angeboten.

Einzelnachweise 

Unternehmen (Kempten (Allgäu))
Automobilhändler
Handelsunternehmen (Deutschland)